Bélé peut désigner :
 Bélé, une localité du Burkina Faso
 Bélé, une localité au Sénégal
 La communauté rurale de Bélé dont Bélé est le village éponyme
 L'arrondissement de Bélé dont Bélé est le chef-lieu